Sixsmith ist der Familienname von

 James Sixsmith (* 1984), US-amerikanischer Eishockeyspieler 
 Jane Sixsmith (* 1967), britische Hockeyspielerin